Sim o SIM puede referirse a:

 el Servicio de Información Militar de España, en activo entre 1937 y 1939;
 el Servicio de Inteligencia Militar de República Dominicana;
 Sim, ciudad del óblast de Cheliábinsk, en Rusia;
 el Sistema Interamericano de Metrología;
 Sim, pseudónimo del artista español José Luis Rey Vila;
 la tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) para telefonía GSM;
 la serie de videojuegos Los Sims;
 el primer videojuego de la serie, Los Sims;
 Sim, un personaje de la serie televisiva Star Trek;
 SiM, banda de rock japonesa;
 Sim, actor y humorista francés; o
SIM Sistema Internacional de Unidades.
 el Sistema Integral de Mensajería, la plataforma de mensajería de la administración electrónica española.
 Thomas Robertson Sim, botánico escocés, que utiliza la abreviatura Sim.